Либерально-демократическая партия — название политических партий в нескольких странах. Название далеко не всегда соответствует реальной политике партии (так, в Японии ЛДП является классической консервативной партией).

 Европейская либерально-демократическая и реформистская партия
 Либерально-демократическая партия Азербайджана
 Либерально-демократическая партия Республики Беларусь
 Либерально-демократическая партия (ГДР) — партия в бывшей ГДР, с 1990 г. вошла в состав Свободной демократической партии Германии
 Либерально-демократическая партия (Камбоджа) — камбоджийская консервативно-республиканская партия генерала Сак Сутсакана
 Буддистская либерально-демократическая партия — камбоджийская национал-либеральная партия Сон Санна

 Либерально-демократическая партия Македонии
 Либерально-демократическая партия Молдавии
 Либерально-демократическая партия (Сербия)
 Либерально-демократическая партия Советского Союза — лидер В. В. Жириновский, в 1992 преобразована в ЛДПР
 Либерально-демократическая партия России — лидер В. В. Жириновский
 Либерально-демократическая партия Узбекистана
 Либерально-демократическая партия Украины
 Либерально-демократическая партия (Япония) — правящая партия Японии в течение последних 50 лет (с небольшим перерывом)

См. также 

 Либеральные демократы